Гильотина может означать:
 Гильотина — механизм для казни.
 Гильотина — удушающий приём.
 Гильотина — слесарный инструмент.
 Гильотина — кинофильм режиссёра Коста-Гавраса 2005 года.
 Гильотина — экстремальный аттракцион.

См. также 
 Гильотен
 Гильотина Юма